144 км, 144-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 871183
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Кемеровская область). Код 884855
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Новгородская область). Код 041710
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 185283
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Московская Область). Код 175510
 144 км — закрытый остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 058393
 144 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская Область). Код 021346
 144 км — разъезд, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 071824
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 523416
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ставропольский край). Код 527065
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 621657
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648132
 144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 768616

144 км,  — путевой пост, Юго-Западная железная дорога (Черниговская область). Код 327241.
 144 км (также Жуковка) — пассажирский железнодорожный остановочный пункт киевской дирекции Юго-Западной железной дороги (Черниговская область). Код 325320.